Ďáblík má více významů.

Ďáblík (Calla) - rod rostlin z čeledi árónovité (Araceae)
Ďáblík (přírodní památka) v Jihočeském kraji
malý ďábel
malý ďábel medvědovitý, druh savce